Сурат (Surat) е име на:

 Сурат, град в Индия
 Сурат (окръг), окръг в Индия
 Сурат (Тайланд), град в Тайланд
 Сурат (Пюи дьо Дом), община в Пюи дьо Дом, Франция
 Сурат, старо название за лице в българския език